SquawkBox ist der Name 
 eines Programms zur Online-Flugsimulation
 eines Charakters aus dem Universum der Zeichentrickserie The Transformers

Squawk Box heißt
 eine Wirtschaftsnachrichtensendung des amerikanischen Senders CNBC